

Patronyme 

 Charles S. Dutton (né en 1951), acteur et réalisateur américain ;
 Clarence Edward Dutton (1841-1912), géophysicien américain ;
 
 Eric Dutton (1883-1968), joueur de crosse britannique ;
 Francis Stacker Dutton (1818-1877), personnalité politique britannique ;
 Hampden Dutton (1807-1849), pionnier de l'élevage en Australie ;
 Hugh Dutton (né en 1957), architecte britannique ;
 James Dutton (né en 1968), astronaute américain ;
 Jay Dutton (né en 1993), coureur cycliste australien ;
 Sir James Dutton (né en 1954), gouverneur de Gibraltar (depuis 2013) ;
 John Dutton (né en 1951), joueur américain de football américain ;
 Phillip Dutton (né en 1963), cavalier australien ;
 Red Dutton (1898-1987), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Samuel Train Dutton, surintendant des écoles américain.

Sociétés 
 E. P. Dutton, maison d'édition fondée en 1852 par Edward Payson Dutton et rachetée par le groupe Penguin
 Dutton, éditeur phonographique fondé en 1993 par Michael Dutton, spécialisé dans la remastérisation d'enregistrements

Toponyme

;
  ;;

, municipalité de l'Ontario ;
 , communauté de la municipalité ;

Dutton (Alabama), ville ;
 , ville fantôme ;
 , communauté non-incorporée de , dans le Michigan ;
 Dutton (Montana), ville ;
 , ville fantôme ;
 , en Alaska ;

, paroisse civile et village ;
 , paroisse civile.